Ansegisus, Anségise, Ansegis of Ansegisel kan verwijzen naar:
Ansegisus (heilige), abt van de Abdij van Luxeuil en de Abdij van Fontenelle
Ansegisus (aartsbisschop), aartsbisschop van Sens
 Ansegisus van Troyes, bisschop van Troyes in de 10e eeuw
Ansegisus (hofmeier) of Ansegisel, hofmeier van het Frankische hof